

Cinema 
 Running Scared – film del 1972 diretto da David Hemmings
 Fuga per la vita (Running Scared) – film del 1980 diretto da Paul Glickler
 Una perfetta coppia di svitati (Running Scared) – film del 1986 diretto da Peter Hyams
 Running (Running Scared) – film del 2006 diretto da Wayne Kramer

Musica 
 Running Scared – singolo di Roy Orbison del 1961
 Running Scared – traccia dell'album Kicking Against the Pricks di Nick Cave and the Bad Seeds del 1986
 Running Scared – singolo di Ell e Nikki del 2011 vincitore dell'Eurovision Song Contest 2011

Televisione 
 L'allergia di Alf (Running Scared) – episodio della terza stagione della serie televisiva ALF